HD steht als Abkürzung für:

 1H2H, deuterierter Wasserstoff
 Air Holland, ehemalige niederländische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Bournemouth (Kfz-Kennzeichen in Großbritannien)
 Flughafen Dschibuti (ICAO-Code)
 Bahnhof Delmenhorst (DS100-Code)

 Hafendirektor, Hafendirektion
 Hamming-Distanz, Hamming-Abstand, ein Maß für die Unterschiedlichkeit von Zeichenketten
 Hämodialyse, ein Blutreinigungsverfahren bei Nierenversagen; siehe Dialyse
 Hard Disk oder Hard Drive (vollständig hard disk drive, HDD), Festplattenlaufwerk
 Harley-Davidson, Motorrad-Markenname und -Hersteller
 Harmonisierungsdokument, siehe Harmonisierte Norm
 Hausdurchsuchung, eine polizeiliche Maßnahme
 Hauptdeck, bei Schiffen
 Heinkel Doppeldecker, Typenkürzel von Doppeldecker-Flugzeugen des Herstellers Ernst Heinkel Flugzeugwerke

 Hedmark (Kfz-Kennzeichen in Norwegen)
 Henry-Draper-Katalog, ein astronomischer Sternkatalog mit Daten zu Position und Spektraltyp von 225.300 Sternen
 Heidelberg (Kfz-Kennzeichen in Deutschland u. a.)
 Heißdampf in technischer Anwendung, beispielsweise zum Betrieb von Dampfturbinen
 Heliand-Mädchenkreis, ein römisch-katholischer Mädchen- und Frauenverband in Deutschland
 Hella Distribution GmbH, Logistikdienstleister, siehe Hella (Unternehmen)
 Helsingborgs Dagblad, Morgenzeitung aus Helsingborg
 Herddosis, vom Zielgewebe aufgenommene Strahlendosis

 High Definition – mehrere Bedeutungen
 High Density – mehrere Bedeutungen
 Hilfsdienst – mehrere Bedeutungen

 Hochdecker – mehrere Bedeutungen
 Hochdruck – mehrere Bedeutungen
 Hochschuldozent – mehrere Bedeutungen
 Höherer Dienst in der Laufbahn für Beamte in Deutschland

 Huddersfield (Postleitzahl in Großbritannien)
 Hüftdysplasie, Sammelbezeichnung für Fehlstellungen und Wachstumsstörungen des Hüftgelenks
 Huntington’s Disease, eine vererbliche Erkrankung des Gehirns, siehe Chorea Huntington

 Rhein-Neckar-Kreis (Kfz-Kennzeichen in Deutschland)
 Senfgas, chemischer Kampfstoff (NATO-Code)
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Heidelberg (Kleinfahrzeugkennzeichen)

Abkürzung